Траскотт () — фамилия.

 Траскотт, Питер (род. 1959) — член Палаты лордов Великобритании.
 Траскотт, Кейт (1916—1943) — австралийский лётчик-истребитель.
 Траскотт, Лилли — одна из главных персонажей сериала Disney Channel, «Ханна Монтана».